Londoño puede referirse aː
 Ximena Londoño, bióloga, botánica, agrostóloga colombiana.
 Fernando Londoño, abogado, economista y político colombiano exmiembro del Partido Conservador Colombiano.
 Felipe Londoño, actor colombiano.